AUF kan syfta på:

 AUF – det norska Arbeiderpartiets ungdomsförbund, se Arbeidernes ungdomsfylking
 AUF – Uruguays fotbollsförbund, se Asociación Uruguaya de Fútbol